Amerikai Egyesült Államok
 Gifford (Dél-Karolina)
 Gifford (Florida)
 Gifford (Idaho)
 Gifford (Illinois)
 Gifford (Indiana)
 Gifford (Iowa)
 Gifford (New York)
 Gifford (Pennsylvania)
 Gifford (Washington)

 Egyesült Királyság
 Gifford (Skócia)